Кожевниково — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кожевниково — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Кожевниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кожевниково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Кожевниково — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Кожевниково — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Кожевниково — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Кожевниково — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Кожевниково — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Кожевниково — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Кожевниково — село в Барабинском районе Новосибирской области.
 Кожевниково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Кожевниково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Кожевниково — село в Кожевниковском районе Томской области.
 Кожевниково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Кожевниково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Кожевниково-на-Шегарке